— японская певица и сэйю.

Иноуэ дебютировала в качестве актрисы озвучивания, когда была выбрана из 2000 претендентов на конкурсе «Gonna be a star», организованном компанией Sony Music Entertainment Japan, и её первой работой стало озвучивание персонажа в OVA Le Portrait de Petit Cossette.

Роли 
2004
 Gakuen Alice — Мисаки Харада
 Tactics — Розалия
 Tsukuyomi: Moon Phase — Кохэй Мориока (в детстве)
 Yakitate!! Japan — Каммури Сигэру

2005
 Ginban Kaleidoscope — Мика Хондзё
 Hell Girl — Каоруко Курусима
 The Law of Ueki — Несколько небольших ролей

2006
 009-1 — Миа Коннери (009-7)
 D.Gray-man — Эльда
 Kiba — Ребекка
 Nerima Daikon Brothers — Каракури Юкика и другие
 Zegapain — Минато

2007
 Baccano! — Ив Гэнорд
 El Cazador de la Bruja — Лирио
 Gakuen Utopia Manabi Straight! — Мицуки Уэхара
 Getsumen To Heiki Mina — Мина Цукуда, Мина Цукисиро
 Hayate the combat butler — Ватару Татибана
 Magical Girl Lyrical Nanoha Strikers — Эрио Мондиал
 Minami-ke — Кана Минами
 Mushi-Uta — Касуо
 Moetan — Сидзуку
 Oukiku Furikabutte — Рури Михаси
 Sayonara Zetsubou Sensei — Тири Кицу
 Shakugan no Shana II — Фелес
 Suteki Tantei Labyrinth — Ракута Кога
 Бакуган — Комба
 Гуррен-Лаганн — Ёко
 Достичь Терры — Сэки Лэйф Сироэй

2008
 Akaneiro ni Somaru Saka — Цукаса Кирю
 Amatsuki — Цуруумэ
 Kyouran Kazoku Nikki — Мадара
 Sekirei — Цукиуми
 Someday's Dreamers: Summer Skies — Хономи Асаги
 Skip Beat! — Кёко Могами
 Toshokan Sensou — Ику Касахара

2009
 Kämpfer — Нацуру Сэно
 Maria Holic — Мацурика Синодзи
 Umineko no Naku Koro ni — Джессика Усиромия
 Valkyria Chronicles — Алисия Мелтиотт

2010
 Broken Blade — Нарви Страйз
 Cobra the Animation — Эллис Ллойд
 Highschool of the Dead — Рэй Миямото
 Sekirei: Pure Engagement — Цукиуми
 Tensou Sentai Goseiger — Алиса
 Uragiri wa Boku no Namae o Shitteiru — Токо Мурасамэ
 Yumeiro Patissiere — Франсуаза
 Marvel Anime: Iron Man — Аки

2011
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai — Ёдзора Микадзуки
 LBX — Batle of Little Giants — Ами Кавамура
 Digimon Xros Wars: The Young Hunters Who Leapt Through Time — Тагиру Акаси
 Freezing — Шиффон Фейрчайлд
 IS (Infinite Stratos) — Лаура Бодевих
 Kämpfer: für die Liebe — Нацуру Сэно
 Maria Holic Alive — Мацурика Синодзи
 Onii-chan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!! — Ироха Цутиура
 Rio: Rainbow Gate! — Рио Татибана
 Sket Dance — Момока Кибицу

2012
 Smile PreCure! — Кюа Марч

2013
 Date A Live — Тока Ятогами
 Mahouka Koukou no Rettousei — Мари Ватанабэ
 Shingeki no Kyojin — Армин Арлерт
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. — Юмико Миура
2014
 Wizard Barristers: Benmashi Cecil — Куин Эрари

2015
 Owarimonogatari — Содати Ойкура

2017
 Shingeki no Kyojin Season 2 — Армин Арлерт

2018
 Beyblade Burst Super Z — Valt Aoi
 Laid-Back Camp — Надэсико Кагамихара
 Darling in the Franxx — Нана
 Nanatsu no Taizai — Джерико
 Boku no Hero Academia — Момо Яоёродзу
 Shingeki no Kyojin Season 3 — Армин Арлерт
2019
 Date A Live III — Тока Ятогами
 YU-NO:A Girl Who Chants Love at the Bound of this World — Аманда
 Cop Crafts — Cameron Estefan
 Beyblade Burst GT — Valt Aoi
2020
 Beyblade Burst Superking — Valt Aoi
2021
 Beyblade Burst Dynamite Battle — Valt Aoi
 Shingeki no Kyojin Final Season — Армин Арлерт
 Paradox Live — Yeon Dongha

Примечания

Ссылки 

 Страница Марины Иноуэ на сайте компании Aniplex.
 Марина Иноуэ на сайте seiyuu.info.

Исполнители Sony Music Entertainment Japan
Актрисы озвучивания Японии